Soulwax — бельгийская группа, основанная двумя братьями Стефеном и Дэвидом Девале, придумавшими стиль «бастард-поп» — мэшап-выступлений. Братья Девале выступают также дуэтом под псевдонимами 2 Many DJ's (созвучно , ), The Flying Dewaele Brothers (), Samantha Fu. Soulwax сделали огромное количество ремиксов на песни известных групп: MGMT, Justice, Klaxons, Daft Punk и других. Особую популярность приобрели благодаря клипу на песню E Talking, записанную в 2004 году, представший собой юмористическую азбуку наркомана, то есть в нём продемонстрированы названия наркотиков начинающихся на буквы от „A“ до „Z“ с демонстрацией на людях, находящихся в клубе, их эффекта в юмористическом виде (клип запрещён к показу на ТВ)

Дискография

Студийные альбомы 
 Leave the Story Untold (1996)
 Much Against Everyone's Advice (1998)
 As Heard on Radio Soulwax Pt. 2 (2002)
 Any Minute Now (2004)
 Nite Versions (2005)
 Most of the Remixes (2007)
 The Mash Up Machine (2008)
Belgica (2016)
From Deewee (2017)
Essential (2018)

Синглы 
 2nd Handsome Blues (10", 1995) 
 Conversation Intercom (2000) 
 Much Against Everyone’s Advice (2000)
 Too Many DJ's (2000)
 Conversation Intercom (Re-mix, 2001)
 Any Minute Now (2004)
  I Love Techno (2004)
 E Talking (2005) 
 NY Excuse (2005)
 Compute (2005)

Ремиксы 
 dEUS — Everybody’s Weird
 Einstürzende Neubauten — Stella Maris
 Kolk — Uma
 Tahiti 80 — Heartbeat
 Zita Swoon — My Bond With You And Your Planet: Disco!
 Muse — Muscle Museum
 Lords of Acid — I Sit on Acid 2000
 Sugababes — Round Round
 Arthur Argent — Hold Your Head Up
 Kylie Minogue — Can't Get You out of My Head
 Ladytron — Seventeen
 Playgroup — Make It Happen
 DJ Shadow — Six Days
 Felix Da Housecat — Rocket Ride
 LCD Soundsystem — Daft Punk Is Playing at My House
 Daft Punk — Robot Rock
 Gorillaz — Dare
 The Gossip — Standing in the Way of Control
 Robbie Williams — Lovelight
 Klaxons — Gravity’s Rainbow
 Justice — Phantom Pt. II
 LCD Soundsystem — Get Innocuous
 Hot Chip — Ready for the Floor
 Human Resource vs. 808 State — Dominator
 West Phillips — Sucker For A Pretty Face
 Rolling Stones — You Can’t Always Get What You Want
 Walter Murphy & The Big Apple Band — A Fifth of Beethoven
 The Chemical Brothers — Hey Boy Hey Girl
 MGMT — Kids
 Tiga — Beep, Beep, Beep
 Dizzie Rascal — Bonkers
 Paul Chambers – "Yeah, Techno!"
 LCD Soundsystem – "You Wanted A Hit"
 Late Of The Pier – "Best In The Class"
 Goose - "Synrise"
 Joe Goddard – "Gabriel"
 Arcade Fire − "Sprawl II: (Mountains Beyond Mountains)"
 Pulp – "After You"
 Ego Troopers - "Her Pool Party"
 Metronomy − "Love Letters"
 Jungle − "Julia"
 Tame Impala − "Let It Happen"
 Hot Chip - "Huarache Lights"
 Warpaint - "New Song"
 Shock Machine - "Open Up The Sky"
 Mixhell & Joe Goddard - "Crocodile Boots"
 Jagwar Ma - "Slipping"
 The Peppers - "Hot Caramel"

Клипы 
 «Caramel» (1996)
 «Conversation Intercom» (2000)
 «Much Against Everyone's Advice» (2000)
 «NY Excuse» (2004)
 «Any Minute Now» (2005)
 «E Talking» (2005)
 «NY Excuse» (2005)
 «Transient Program For Drums And Machinery» (2016)

Ссылки 
 Официальный сайт

Рок-группы Бельгии
Группы альтернативного рока
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Исполнители Parlophone Records